Christiaan Huygensplein (Amsterdam)
 Christiaan Huygensplein (Haarlem)